Појам  може да се односи на:
V-1 (летећа бомба), немачку летећу бомбу из Другог светског рата
V-1 (зграда), облакодер у Шефилду